steht für:

 Pleasantville – Zu schön, um wahr zu sein, Spielfilm

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasantville (Delaware)
 Pleasantville (Indiana)
 Pleasantville (Iowa)
 Pleasantville (Harford County, Maryland)
 Pleasantville (Washington County, Maryland)
 Pleasantville (Atlantic County, New Jersey)
 Pleasantville (Cumberland County, New Jersey)
 Pleasantville (Morris County, New Jersey)
 Pleasantville (New York)
 Pleasantville (Moore County, North Carolina)
 Pleasantville (Rockingham County, North Carolina)
 Pleasantville (Ohio)
 Pleasantville (Allegheny County, Pennsylvania)
 Pleasantville (Venango County, Pennsylvania)
 Pleasantville (Tennessee)
 Pleasantville (Wisconsin), im Trempealeau County